Essa é a lista de bairros de Coronel Fabriciano, que são as divisões oficiais do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado de Minas Gerais. Foram levados em consideração os bairros oficiais cadastrados pelo sistema de geoprocessamento da prefeitura em 2020, em associação com dados do censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2020, segundo a prefeitura, Coronel Fabriciano era composta por 68 bairros oficiais, além de loteamentos recentes, divisões não oficiais e povoados rurais situados no interior da Serra dos Cocais. O município também é dividido em sete "setores de planejamento" pela prefeitura com intuito administrativo, mas vale ressaltar que o Setor 7 corresponde à zona rural, onde não há divisão em bairros. De acordo com o IBGE em 2010, o bairro mais populoso era o Amaro Lanari, com  habitantes, sendo seguido pelo Caladinho ( residentes) e pelo Santa Cruz ( pessoas).

Até a década de 1960, grande parte das terras fabricianenses (onde atualmente estão bairros como Bom Jesus, Giovannini, Júlia Kubitschek, Santa Cruz e São Domingos) era ocupada por fazendas que pertenciam à Arquidiocese de Mariana ou eram propriedades herdadas dos primeiros habitantes. Com o passar do tempo essas áreas foram vendidas, doadas ou compradas e, posteriormente, loteadas e ocupadas. Hoje é a cidade com o maior número de bairros entre os municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Bairros de Coronel Fabriciano

Ver também 
 Lista de aglomerados subnormais de Coronel Fabriciano
 Senador Melo Viana — distrito

Ligações externas 

 
 

Coronel Fabriciano